Abraham-Lincoln-Straße steht für:

 Abraham-Lincoln-Straße (Mainz), Rheinland-Pfalz
 Abraham-Lincoln-Straße (Weimar), Thüringen
 Abraham-Lincoln-Straße (Wiesbaden), Hessen

Siehe auch:
 Lincoln Highway